Национальный банк — название банков:
  Национальный банк Республики Абхазия
  Национальный банк Австрии
  Национальный банк Анголы
  Национальный банк Республики Беларусь
  Национальный банк Бельгии
  Национальный банк Греции
  Национальный банк Грузии
  Национальный банк Дании
  Национальный банк Республики Казахстан
  Национальный банк Камбоджи
  Национальный банк Катара
  Национальный банк Кыргызской Республики
  Национальный банк Молдовы
  Национальный банк Панамы
  Национальный банк Польши
  Национальный банк Руанды
  Национальный банк Румынии
  Национальный банк Словакии
  Национальный банк Таджикистана
  Национальный банк Узбекистана
  Национальный банк Украины
  Национальный банк Чехии
  Национальный банк Швейцарии
  Национальный банк Эфиопии

См. также 
 Национальный банк «Траст» — российский банк, ведёт свою историю с 1995 года.
 Национальный банк Республики Башкортостан
 Национальный банк Республики Карелия
 Центральный банк